

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulled“ beginnt.

Mulled 



Mullede 
 Mülleder, Albert (1961–1999), österreichischer Organist und Vikariatskantor, Domkapellmeister zu Wiener Neustadt
 Mülleder, Ingrid (* 1959), österreichische Schauspielerin